Pomnik Jana Pawła II w Kluczborku  – pomnik papieża znajdujący się w Kluczborku.

Historia 
Pomnik odsłonięto 22 czerwca 2008 roku w Kluczborku. Autorem posągu jest artysta rzeźbiarz Piotr Grzegorek. Ponad 2-metrowy pomnik stanął na skwerze przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jego fundatorem jest Rada Miejska Kluczborka. Na cokole widnieją słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi…”.

Przypisy 

Kluczbork
Posągi w Polsce
Pomniki w Polsce odsłonięte w 2008
Pomniki w Kluczborku